Islas – isole in spagnolo

Geografia 
 Dipartimento di Islas de la Bahía – dipartimento dell'Honduras settentrionale

Persone 
 Luis Islas – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Omar Islas – calciatore messicano
 Pablo Islas – ex calciatore argentino

Altro 
 Islas Airways – compagnia aerea regionale spagnola sciolta nel 2012
 Stadio Islas Malvinas – stadio di Buenos Aires, in Argentina